Nur ein Spiel steht für:

 Nur ein Spiel (1971), US-amerikanischer Fernsehfilm von Paul Wendkos 
 Tatort: Nur ein Spiel, deutscher Fernsehfilm von Manuel Siebenmann (2005)
 Play – Nur ein Spiel?, schwedischer Film von Ruben Östlund (2011)

Siehe auch:
 The Nines – Dein Leben ist nur ein Spiel, US-amerikanischer Film von John August (2007)